Osoby:
 Neidhart von Reuenthal – niemiecki poeta

Inne:
 Reuenthal – twierdza

Zobacz też:
 Full-Reuenthal
 Reuental